FWE est un sigle qui peut désigner :
 Family Wrestling Entertainment, une fédération de catch (lutte professionnelle) américaine.

fwe est un code qui peut désigner :
 fwe, une langue bantoue parlée par 10 000 personnes le long du fleuve Okavango dans la région du Zambèze en Namibie et dans la province occidentale de Zambie.

Code